Biskupice kan syfta på följande platser:

Polen 

 Biskupice Lubelskie, ort, Lublins vojvodskap, Powiat świdnicki, 
 Biskupice (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap), Powiat buski, 
 Biskupice (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap, Powiat wielicki, lat 49,96, long 20,12), 
 Biskupice (ort i Polen, Storpolens vojvodskap), Powiat poznański, 
 Biskupice (ort i Polen, Łódź vojvodskap), Powiat sieradzki, 
 Biskupice (ort i Polen, Opole vojvodskap, Powiat kluczborski), 
 Biskupice (ort i Polen, Opole vojvodskap, Powiat oleski), 
 Biskupice (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat częstochowski, 
 Biskupice (kommun), Lillpolens vojvodskap, Powiat wielicki,

Tjeckien 

 Biskupice (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Biskupice (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Biskupice (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar